Molybdenové kofaktory jsou biochemické kofaktory, které obsahují atomy molybdenu, například:

 Molybdopterin (přesněji molybdopterin-molybdenový komplex), organofosfáto-dithiolátový ligand, který se váže na molybden nebo wolfram ve většině molybdenoproteinů (s výjimkou nitrogenáz) a ve wolframoproteinech
 FeMoco, shluk kovů obsahující Fe, Mo, a S, nacházející se v některých nitrogenázách.

Reference 

Kofaktory